Йёргенсен, Эмма:
 Йёргенсен, Эмма Остранн (род. 1996) — датская гребчиха-байдарочница.
 Норсгор-Йёргенсен, Эмма (род. 1999) — датская велогонщица.